

Persone
 Charles Hardin, noto con il nome d'arte di Buddy Holly (1936-1959) – cantautore statunitense
 DeVon Hardin (1986) – ex cestista statunitense
 Garrett Hardin (1915-2003) – ecologo statunitense
 Glenn Hardin (1910-1975) – atleta statunitense
 Helen Hardin (1943-1984) – pittrice statunitense
 Jerry Hardin (1929) – attore statunitense
 John Wesley Hardin (1853-1895) – criminale statunitense
 Lil Hardin Armstrong, propr. Lillian (1898-1971) – pianista e compositrice statunitense
 Louis Thomas Hardin, noto con o pseudonimo di Moondog (1916-1999) – musicista statunitense
 Melora Hardin (1967) – attrice e cantante statunitense
 Tim Hardin (1941-1980) – cantautore statunitense
 Ty Hardin (1930-2017) – attore statunitense

Geografia
 Hardin – villaggio della Contea di Calhoun, Illinois
 Hardin – città della Contea di Marshall, Kentucky
 Hardin – città della Contea di Ray, Missouri
 Hardin – città della Contea di Big Horn, Montana
 Hardin – città della Contea di Liberty, Texas

Altro
 Hardin Fretum – struttura geologica della superficie di Titano
 Salvor Hardin – personaggio del Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov

Pagine correlate
Contea di Hardin